Кубок Конфедерации КАФ 2005 — 2-й розыгрыш турнира (31-й, считая одного из предшественников — Кубок обладателей кубков КАФ). Проходил с 30 января по 19 ноября 2005 года.

Предварительный раунд 
Первые матчи прошли 30 января, ответные — 13 февраля 2005 года.

|}

1/16 финала 
Первые матчи прошли 5 марта, ответные — 19 марта 2005 года.

|}

1/8 финала

Первый раунд 
Первые матчи прошли 8—11 апреля, ответные — 23—24 апреля 2005 года.

|}

Второй раунд 
К победителям 1-го раунда присоединяются команды, проигравшие в 1/8 финала Лиги чемпионов КАФ.

Первые матчи прошли 6—8 мая, ответные — 21—23 мая 2005 года.

|}

Групповой этап

Группа A

Группа B

Финал 
Первый матч прошёл 6 ноября, ответный — 19 ноября 2005 года.

|}

Чемпион

Ссылки 
 Кубок Конфедерации 2005 на сайте КАФ 
 Статистика Кубка Конфедерации 2005 на сайте RSSSF

Примечания 

2005
Футбол в Африке в 2005 году